Le Fiji Pro 2015 est la cinquième des onze étapes du championnat du monde de surf 2015.
Il s'est déroulé du 7 au  à Tavarua (et l'île voisine de Namotu) aux Fidji, sur les spots de Cloudbreak et de Restaurants.

Participants 
Le Polynésien Michel Bourez se blesse lors d'une session free surf à Teahupoo le . Déjà indisponible pour le Oi Rio Pro, Bourez déclare également forfait pour le Fiji Pro et le Brésilien Alejo Muniz est à nouveau appelé à le remplacer. En marge du Oi Rio Pro, John John Florence participe au tournage d'un film promotionnel pour son équipementier Hurley sur l'île d'Angra dos Reis. Il se blesse à la cheville en effectuant un alley-oop dans le sillage d'un bateau et déclare forfait pour la compétition. L'Espagnol Aritz Aranburu est appelé en remplacement. L'Américain Brett Simpson déclare également forfait, et l'Australien Jay Davies (déjà présent lors du Drug Aware Margaret River Pro en tant que wild card) est appelé à le remplacer. Le , le Sud-Africain Jordy Smith annonce sur son compte Instagram qu'il ne participera pas à la compétition et sa place est attribuée au Fidjien Inia Nakalevu vainqueur du tournoi dédié pour lui trouver un remplaçant.

Par ailleurs, deux wild cards sont attribuées par la World Surf League à l'Américain Dane Reynolds et au Fidjien Aca Ravulo, vainqueur des épreuves de qualification.

Le Brésilien Adriano de Souza dispute la compétition avec le lycra jaune de leader au classement général. Son compatriote Filipe Toledo et l'Australien Mick Fanning (respectivement deuxième et troisième au classement général) sont les deux prétendants pour s'emparer de la première place au général.

Déroulement de la compétition 

La compétition débute lors du sixième jour de la fenêtre. Lors du  de la compétition, l'Australien Owen Wright réalise le score parfait de 20 sur 20, devenant ainsi le septième surfeur de l'histoire a réaliser une telle performance. Il obtient la même note parfaite en finale face à Julian Wilson et devient le premier surfeur de l'histoire à réaliser un score parfait en finale et deux fois au cours de la même compétition.











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 

|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Owen Wright
|
|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Taj Burrow
|
|-
|
| Nat Young
|
|-
|
| Josh Kerr
|
|-
|
| Ítalo Ferreira
|
|-
|
| Jérémy Florès
|
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

Événement sportif aux Fidji
World Surf League 2015
2015 en Océanie
Sport en juin 2015